Die Nature Valley Classic 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Birmingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 18. bis 24. Juni 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Ashleigh Barty/Casey Dellacqua im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nature Valley Classic 2018 fand vom 16. bis 18. Juni 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Birmingham